|}

Die Bahnstrecke Myhajewe–Rauchiwka ist eine Nebenbahn in der Ukraine. Sie verläuft in den nördlichen Teilen der Oblast Odessa von Myhajewe nördlich von Odessa in westliche Richtung über Iwaniwka nach Rauchiwka bei Beresiwka. Die eingleisige Strecke ist in Breitspur (1.520 mm) ausgeführt. Der Betrieb der Strecke wird von den Ukrainischen Bahnen, im Speziellen durch die Odeska Salisnyzja geführt, der Großteil der Strecke ab dem Bahnhof Rotowe ist aber seit 1997 eingestellt.

Geschichte 
Die Bahnstrecke entstand nach 1969 als Verbindungsbahn zwischen den beiden nach Odessa verlaufenden Eisenbahnstrecken Richtung Wosnessensk und Podilsk. Seit 1997 ist der Betrieb auf dem östlichen Teil der Strecke eingestellt und die Schienen sind großteils abgebaut.

Von Rosdilna aus wird die verbliebene Strecke mit einer Zugverbindung bedient, vorher bestand ein Betrieb zwischen Rosdilna und Kudrjaziwka (Station Kolossiwka).

Weblinks 
 Bilder zur Teilstrecke Myhajewe–Rotowe
 Bilder zur Teilstrecke Rotowe–Rauchiwka

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke MyhajeweRauchiwka